Das Herreneinzel der US Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Rafael Nadal. Er erreichte erneut das Finale, verlor dort jedoch in vier Sätzen gegen Novak Đoković. Dieser hatte zuvor wie schon im Vorjahr im Halbfinale gegen Roger Federer zwei Matchbälle abgewehrt und konnte nach den Finalniederlagen 2007 und 2010 im dritten Versuch erstmals diesen Titel gewinnen. Es war sein dritter Grand-Slam-Titel im Jahr 2011 und insgesamt der vierte in seiner Karriere.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. September 2011 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Spielplan auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2011